LIno Yamanaka és un personatge a l'anime i el manga Naruto

L'Ino és una noia rossa, de cabells llargs, i que cuida molt el seu aspecte.
Tot i ser terriblement tossuda i manaire es preocupa pels altres i sap consolar a la gent.
Igual que la Sakura Haruno, va darrere d'en Sasuke Uchiha, cosa que la converteix en la seva eterna rival, tot i que de petites la Sakura i ella eren amigues.
De petita la Sakura tenia molta inseguretat perquè les altres noies se'n reien del seu front.
L'Ino va convertir-se en la seva amiga i sempre l'ajudava quan algú es burlava d'ella.
Tot i així se sentia inferior perquè l'Ino era la millor ninja de la seva classe.
Quan van enamorar-se d'en Sasuke tot va canviar, ja que la Sakura va decidir deixar de dependre de la seva amiga i van convertir-se en rivals.

Després de graduar-se com a Genin, va ser assignada al grup 10, juntament amb en Shikamaru Nara i en Choji Akimichi, a les ordres del professor Asuma Sarutobi
Va participar en l'examen d'ascens a Chunin.
A la primera prova, un examen escrit, mostra la seva tècnica més temible, la Shintenshin no jutsu, que li permet apoderar-se de la ment de la Sakura| i llegir les seves respostes.
També utilitza aquesta tècnica per enfrontar-se als ninges de la Vila Oculta d'Oto durant la segona prova.
Quan superen la segona prova, s'enfronta a la Sakura en els combats preliminars i s'apodera de la seva ment, tot i ella aconsegueix expulsar-la i en el següent atac, es donen un cop de puny que les deixa inconscients a totes dues, quedant empatades.

Altres dades 
 Vila: Konoha.
 Edat: 12-13 anys a la primera part, 15 anys a la segona (Naruto Shippudden).
 Data de Naixement: 23 de Setembre 
 Altura: 1,51 m 
 Pes: 39,5 kg 
 Grup sanguini: B
 Grau ninja: Chunin
 Professor: Asuma Sarutobi i Kakashi Hatake.
 Li agrada: En Sasukei cuidar el seu propi aspecte
 Odia: La Sakura
 Objectius: Conquistar en Sasuke.
 Grup: 	Anava amb el Grup 10 amb l'Asuma Sarutobi com a professor i els seus companys són en Shikamaru Nara i en Choji Akimichi però degut a la mort de l'Asuma, el seu equip era el mateix, però com a nou professor tenien en  Kakashi

Personatges de Naruto